magnetowid
 VCR LP
 Panhard VCR
 VCR, singiel zespołu The xx